Žunje je lahko:
 Žunje, Brus (Srbija)
 Žunje, Knić (Srbija)